Владимир Иванович Крокос (26 июня 1889, Одесса — 28 ноября 1936, Одесса) — российский и украинский геолог, палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук (1927), профессор. Специалист по геологии четвертичных отложений. Усовершенствовал методику изучения лёссов и разработал схему их стратиграфического расчленения и районирования. Проводил гидрогеологические исследования и изучил почвы на юге Украины.

Биография 
Родился  в городе Одесса, Херсонская губерния, Российская империя в семье священника.

Образование 
Начальное образование получил в Одесской гимназии (гимназия), которую окончил с серебряной медалью в 1907 году.

В 1912 году окончил, с дипломом первой степени, естественно-историческое отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе.

Учился и работал под руководством профессора А. И. Набоких. Среди его учителей были профессора: В. Д. Ласкарев, И. П. Хоменко, А. К. Алексеевым, А. Н. Криштофовичем, Н. А. Григорович-Березовским.

Научная и педагогическая работа 
Был избран на должность сверхштатного лаборанта при Геологическом кабинете университета, с 1914 года — младший ассистент кабинета.

В 1922 году начал читать в Одесском институте народного образования доцентский курс «Четвертичные отложения Украины». Читал также в одесских средних и высших учебных заведениях курсы: «Полезные ископаемые», «Мипералогия и геология», «Теория неорганической эволюции», «Почвоведение» (1921—1926).

В 1925—1927 годах состоял профессором минералогии и геологии Одесского сельскохозяйственного института, заведующий кафедрой геологии и почвоведения.

В 1927 году защитил в Киеве диссертацию на докторскую степень по теме «Материалы для характеристики четвертичных отложений восточной и южной Украины», где описал более 400 разрезов четвертичных отложений. Был избран профессором Киевкого института народного образования по кафедре «Геология и палеонтология».

После этого, по приглашению академика П. А. Тутковского вместе с женой Валентиной Ивановной переехали в Киев. Заведовал палеонтологическим отделом Геологического института Академии Наук УССР. С 1928 года сотрудничал с Украинским отделением Геологического комитета (Укргеолком).

В 1933 году занял кафедру геологии и палеонтологии Киевского института народного образования (Киевского университета), работал в должности профессора кафедры геологии и палеонтологиигеологии и почвоведения, одновременно работал и в Киевском горном институте.

С 1933 года — декан геолого-географического факультета Киевского университета.

В 1931—1935 годах применил альпийскую стратиграфическую схему при изучении лёссовой формации внеледниковых областей УССР. Выделил в четвертичной «серии» 6 ярусов лёссов и 5 горизонтов ископаемых почв (палеопочвоведение), присвоив им местные названия, и сопоставил их с ледниковыми и межледниковыми горизонтами Швейцарии (по схеме П. Бека). Такой детальной стратиграфической схемы лёссов в те годы в Западной Европе ещё не было.

Параллельно с исследованиями четвертичных отложений занимался палеонтологическими исследованиями. В 1913, 1915, 1934—1936 годах руководил палеонтологическими раскопками ископаемых млекопитающих в Бессарабии и на юге Украины.

Автор научно-популярных книг и учебников по палеонтологии (Ч. 1 — Беспозвоночные, 1931; Ч. 2 — Позвоночные, 1936).

Неоднократно был отмечен как «лучший ударник» Академии Наук УССР, Киевского университета и Украинского геолого-разведочного треста.

Последние годы жизни 
Скончался 28 ноября 1936 года в городе Одесса:«Смерть постигла В. И. на трудовом посту, во время палеоптологических раскопок в окрестностях г. Одессы, куда 3 ноября 1936 г. В. И. был командирован Геологическим институтом Академии Наук УССР. 26 ноября на месте раскопок В. И. почувствовал большую слабость и утомлеппость и после непродолжительной болезни умер в одесской больпице в ночь 27-28 ноября, на 48-м году жизни».

По другим данным: В начале ноября 1936 года был вызван в НКВД в городе Киев. Несмотря на позднюю осень, собрался и уехал в экспедицию в Одессу, где, как предполагается, покончил с собой в конце ноября. Заключение экспертизы, составленное спустя почти полтора месяца, определило смерть как «внезапную», умолчав об обнаружении при осмотре квартиры флакона, сохранившего запах эфира.

Был похоронен в городе Киев, Байково кладбище. На могильном камне написано:«Владимир Иванович Крокос, профессор Киевского университета и АН УССР, доктор геологии 25.6 — 1936 28.11. Твой образ светлый через жизнь Мы в сердцах пропели»

Членство в организациях 
 Комиссия по изучению четвертичного периода
 Научное общество имени Тараса Шевченко.

Труды 
Автор более 80 научных и научно-популярных публикаций.

В 1922—1923 годах печатал рецензии и статьи в одесском издательстве «Коммунист» под псевдонимом «Захар».

 Четвертинні поклади Одеського району/ В. І. Крокос// Українські геологічні вісті. – 1924. –  № 2. – С. 1- 10.

 Изучение радиоактивности почв Украины/ В. И. Крокос.//  Почвоведение. – Москва, 1925. – Т. 20, № 3. – С.  1 - 2. 

 Ископаемые почвы Одесщины/ В. И. Крокос// Вісник Одеської комісії краезнавства. – 1925. –  Ч. 2—3. – С. 40 - 45.

 Возраст Летнчевской низменности/ В. И. Крокос// Записки Одесского общества естествоиспытателей. – 1928. –  Т. 44. – С . 155 – 169.

 К вопросу о номенклатуре четвертичных отложений Украины/В. И. Крокос// Доклады Академии Наук СССР. – 1934. – Т. II, № 8. – С.  500 - 506.

Примечания

Литература 
Литература о В. И. Крокосе
 Пидопличка И. Г. Проф. В. И. Kрокос. 1889—1936 (Некролог) // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 1936. № 5. С. 5-10.
 Красикова Е. Ю. Вклад профессора В. И. Крокоса в историю учения о лёссе (к 125-летию со дня рождения) // Клио. 2014. № 11. С. 131—134.
 Красікова О. Ю. Геологічні розробки В. І. Крокоса в колективних дослідах ґрунтів Київської губернії (1911—1912 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. № 41. 2014. С. 312—315.
 Красикова Е. Ю. Личность профессора В. И. Крокоса в истории российско-украинских связей по линии Геологического комитета (1910—1930-е гг.) // Российско-украинские связи в истории естествознания и техники. Вып. 3. М.: Акварель, 2016. C. 34-40.
Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог Украины профессор Владимир Иванович Крокос (К 130-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. 2019. № 4. С.  85-90. 
Шаталов М. Науково-педагогічна діяльність першого декана геолого-географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора В.І. Крокоса. До 130-річчя від дня народження. .ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ISSN 1728–2713 ГЕОЛОГІЯ 4(87)/2019..с.100-103.

Ссылки 

 Крокос Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України.
 Профессор В. І. Крокос — аціональна наукова сільськогосподарська бібліотека.
 Smalley I. Vladimir Ivanovich Krokos: Second (proto-INQUA) Congress: [Leningrad. 1-28 Sept. 1932] // A History Of INQUA. 2011.

Геологи России
Геологи СССР
Четвертичники СССР
Геологи, репрессированные в СССР
Похороненные на Байковом кладбище
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Преподаватели вузов Одессы